Gare centrale peut, dans différents domaines, désigner :

Culture 
 Gare centrale (Bab el-Hadid) est un film réalisé par Youssef Chahine, sorti en 1958
 Gare centrale est un album de bande dessinée.

Numérique 
Une "gare centrale" est un "espace d'accueil" qui centralise les informations, les ressources et autres données d'un collectif dans un même endroit ou un même site internet. Cela oriente ses membres et leur permet d'identifier l'avancement d'un projet. "C'est un point de ralliement et des aiguillages à la fois !" (par analogie avec une gare centrale ferroviaire)

On peut réaliser une "gare centrale" numérique avec différents outils tels que YesWiki, Trello, padlet par exemple, adaptables à de multiples usages et utiles pour animer un collectif ou un projet.

Cette notion est apparue avec la multiplication rapide des outils numériques pour aider les membres d'un projet ou d'un collectif à retrouver les liens vers des sites ou des fichiers ressources, identifier les personnes du projet / collectif, se remémorer les dates de rendez-vous à venir, etc.

Transport

La gare centrale d'Aix-la-Chapelle
 La gare centrale d'Augsbourg
 La gare centrale de Bremerhaven	
 La gare centrale de Brême
 La gare centrale de Cologne	
 La gare centrale d'Erfurt
 La gare centrale d'Essen
 La gare centrale de Darmstadt
 La gare centrale de Dortmund
 La gare centrale de Dresde
 La gare centrale de Duisbourg
 La gare centrale de Düsseldorf
 La gare centrale de Francfort-sur-le-Main
 La gare centrale de Freudenstadt	
 La gare centrale de Fribourg-en-Brisgau
 La gare centrale de Hambourg
 La gare centrale de Hanau
 La gare centrale de Hanovre
 La gare centrale de Heidelberg
 La gare centrale de Kaiserslautern
 La gare centrale de Karlsruhe
 La gare centrale de Kiel
 La gare centrale de Leipzig
 La gare centrale de Lörrach
 La gare centrale de Lübeck
 La gare centrale de Magdebourg
 La gare centrale de Mannheim
 La gare centrale de Mayence
 La gare centrale de Munich
 La gare centrale de Nuremberg
 La gare centrale d'Offenbach-sur-le-Main
 La gare centrale d'Oldenbourg
 La gare centrale de Potsdam
 La gare centrale de Rostock
 La gare centrale de Sarrebruck
 La gare centrale de Stuttgart
 La gare centrale d'Ulm
 La gare centrale de Wiesbaden
 La gare centrale de Wolfsburg
 La gare centrale de Wuppertal
 La gare centrale de Wurtzbourg

La gare centrale d'Innsbruck
 La Gare centrale de Saint Pölten de Sankt Pölten

La gare centrale d'Anvers
 La gare centrale de Bruxelles
 Gare centrale est également le nom de la station du métro de Bruxelles à proximité.
 Le meurtre de la Gare centrale de Bruxelles du 12 avril 2006
 La gare centrale de Charleroi, anciennement gare de de Charleroi-Sud.
 Gare centrale, station du métro léger de Charleroi et gare routière à proximité.
 La gare centrale de Verviers

La gare centrale de Ngaoundéré

La gare centrale de Montréal, au Québec.
 La gare Pacific Central, à Vancouver.

La gare de Mulhouse-Ville, surnommée Gare Centrale à Mulhouse.
 La gare de Saint-Brieuc-Centrale, à Saint-Brieuc.
 La gare de Strasbourg-Ville, surnommée Gare Centrale à Strasbourg.

La gare centrale de Bari
 La gare centrale de Bologne
 La gare centrale de Milan
 La gare centrale de Trieste

La gare centrale d'Amsterdam
 La gare centrale de La Haye
 La gare centrale de Leyde
 La gare centrale, à Rotterdam
 La gare centrale, à Utrecht

La gare centrale de Glasgow, en Écosse.

La gare centrale de Zurich (traduction de "Zürich Hauptbahnhof")
 La gare centrale de Lausanne, ancien nom de la Gare de Lausanne

Autres 
 La gare centrale de Copenhague, au Danemark
 La gare centrale de Gdańsk, en Pologne
 La gare centrale de Helsingborg en Suède
 La gare centrale de Helsinki, en Finlande
 La gare centrale de Lund, en Suède
 La gare centrale, à Lviv, en Ukraine.
 La gare centrale de Miami, aux États-Unis
 La gare centrale d'Oslo, en Norvège
 La gare centrale de Prague, en République tchèque
 La gare centrale de Pékin, en Chine
 La gare centrale de Stockholm, en Suède
 La gare centrale de Tcheliabinsk, en Russie
 La gare centrale de Trondheim, en Norvège
 La gare centrale, à Wrocław, en Pologne

Voir aussi 
 
 
 
 

Centrale